Miejscowości w USA:
 Jonestown – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Coahoma
 Jonestown – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Jonestown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Jonestown – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Travis
Inne:
 Jonestown – osada w Gujanie założona przez członków amerykańskiej sekty Świątynia Ludu